

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wytowno – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka
 Wytowno – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka